Кучинський — польське прізвище.

  (1979) — білоруський велогонщик, триразовий чемпіон Білорусі, учасник Олімпійських игор 2008 року.
 Кучинський Олександр Володимирович (1967 — 2014) — український журналіст,
 Кучинський Валерій Павлович (1944) — український дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Кучинський Володимир Степанович (1958) — український режисер.
 Кучинський Педро Пабло (1938) — перуанський політик, президент Перу у 2016—2018 роках.
 Стефан Марія Кучинський (1904—1985) — польський історик, медієвіст, дослідник епохи Владислава Ягело, автор історичних романів.

Кучинська 
 Кучинська Катерина Анатоліївна (1986) — білоруська футболістка та футзалістка.
 Кучинська Наталія Олександрівна (1949) — радянська гімнастка та тренер, дворазова олімпійська чемпіонка, триразова чемпіонка світу і багаторазова чемпіонка СРСР.
 Кучинська Оксана Петрівна (1958) — правознавець, доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Польські прізвища